2 miejscowości w Polsce: 
 Przeczno – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. toruńskim, w gminie Łubianka 
 Przeczno – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. choszczeńskim, w gminie Bierzwnik